André Bertouille (1932-), un homme politique belge libéral ;
 Chantal Bertouille (1955-), une femme politique belge de langue française ;
 Gérard Bertouille (1898-1981), un compositeur belge.